La ligue des champions est la plus importante compétition de club, de la saison 2000-2001, en Europe.

Participants

Phase de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Finale à quatre

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions masculine de volley-ball
Europe M1
Volley-ball M1